Gora Zametnaja ist der Name folgender Nunatakker in Ostantarktika:
 Gora Zametnaja (Coatsland)
 Gora Zametnaja im Mac-Robertson-Land, siehe Skinner-Nunatak